Аннап:
 Аннап (Арденны) () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Аннап (Эна) () — коммуна во Франции, департамент Эна.